Homeboy est un nom pouvant faire référence à :
 Homeboy, film américain réalisé par Michael Seresin, sorti en 1988
 Homeboy Sandman, de son vrai nom Angel Del Villar II (né en 1980), rappeur et musicien américain d'origine dominicaine.
 Harold the Homeboy est un personnage contrôlé par le joueur dans le jeu Icy Tower.
 « The Homeboys » est un gang de la série télévisée Oz